Pala d’oro (ital. für „Goldenes Altarbild“ oder „Goldaltar“) steht für:

 Pala d’oro im Markusdom, Venedig
 Pala d’oro (Aachen) im Aachener Dom
 Pala d’oro (Mailand) in Sant’Ambrogio (Mailand)

Siehe auch
 Basler Antependium